Carditamera är ett släkte av musslor. Carditamera ingår i familjen Carditidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musslor
Carditamera